Phitsanulok – miasto w Tajlandii
 Phitsanulok – prowincja w Tajlandii